Poliția de Frontieră se poate referi la:

 Poliția de Frontieră (Republica Moldova)
 Poliția de Frontieră Română